A Jealousy („féltékenység”) jelentheti a következőket:

Zene
 Jealousy, a Queen dala 1978-ból
 Jealousy, a Loudness albuma 1988-ból
 Jealousy, a Pet Shop Boys dala 1990-ből
 Jealousy, az X Japan 1991-es stúdióalbuma

Film
 Jealousy (1916 film), amerikai némafilm
 Jealousy (1922 film), lengyel némafilm 
 Jealousy (1923 film), svéd némafilm (r.: Victor Sjöström)
 Jealousy (1925 film), német néma filmkomédia (r.: Karl Grune)
 Jealousy (1929 film), amerikai hangosfilm
 Jealousy (1931 film), brit film
 Jealousy (1934 film), amerikai film
 Jealousy (1942 film), olasz film
 Jealousy (1945 film), amerikai film
 Jealousy (1953 film), finn film
 Jealousy (1953 film), olasz film (r.: Pietro Germi)
 Jealousy (1999 film), spanyol film
 Jealousy (2013 film), francia film (r.: Philippe Garrel)

Dal

 Jealousy (Martin Solveig song), 2005
 Jealousy (Pet Shop Boys song), 1990
 Jealousy (Queen-dal)), 1979
 Jealousy (Sparkadia song), 2008
 Jealousy (Will Young song), 2011
 Jalousie „Tango Tzigane”, 1925: Jacob Gade; angol szöveggel: Frankie Laine (1951), Billy Fury (1961)
 Paris (Paris Hilton album), 2006